Юхан Мартин Лидберг (, род. 1 февраля 1973 года, Стокгольм, Швеция) — шведский борец греко-римского стиля, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр. Старший брат вице-чемпиона мира 2011 года, бронзового призёра летних олимпийских игр 2012 года Джимми Лидберга.

Выступления на Олимпиадах

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Европы

Выступления на других соревнованиях

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/li/martin-lidberg-1.html  
 FILA database  
 Martin about shattered olympic medal dream from athens
 Martin after winning let's dance
 Martin's let's dance page, Tv4.se

Родившиеся в Стокгольме